Partido Socialista Unido - partido que disputou as eleições no Brasil em 1990
 Phantasy Star Universe - jogo eletrônico publicado pela Sega em 2006